Пёс и кот - мультфильмы по сказке армянского писателя Ованеса Туманяна:
 «Пёс и кот» (1938) — рисованный мультфильм киностудии «Арменкино», режиссёр — Лев Атаманов.
 «Пёс и кот» (1955) — рисованный мультфильм киностудии «Союзмультфильм», режиссёр — Лев Атаманов.
 «Пёс и кот» (1975) — кукольный мультфильм киностудии «Арменфильм», режиссёр — Армен Миракян.

 См. также
 Котопёс